NMP est un sigle qui peut signifier :
 National Military Park (en français : Parc militaire national) ;
 New Millennium Program (en français : Programme New Millennium) ;
 N-Méthyl-2-pyrrolidone, un composé chimique.